El hijo del pueblo, también puede referírse a:

Música

Canciones
El hijo del pueblo, Canción de José Alfredo Jiménez.

Álbumes
El hijo del pueblo, Álbum póstumo de Jorge Negrete.
El hijo del pueblo, Álbum póstumo de Vicente Fernández.

Filmografía
 El hijo del pueblo telenovela peruana de 1968 
El hijo del pueblo película mexicana de 1974, dirigida por René Cardona, con la actuación de Vicente Fernández, Lucía Méndez y Sara García.